Мирослав Костелка (; ) — министр обороны Чешской Республики с 2003 по 2004 годы в правительстве Владимира Шпидлы, позже посол Чешской Республики в России.

В 1969—1974 годах закончил Военную академию в Брно, там же заокончил в 1986—1987 гг аспирантуру. Между 1996 и 1997 окончил колледж обороны НАТО в Риме.
Служба в армии: командир батальона, заместитель командующего ПВО по тылу (1982—1987), заместитель командующего ВВС и ПВО (1987—1992), начальник штаба тыла (1992—1993), инспектор ACR логистики. Между 1998—2002 служил в качестве военного атташе в посольстве Чехии в Канаде. 1.2.2002 принял должность заместителя начальника Генерального штаба. 1 мая 2003 года был назначен первым заместителем министра обороны, с 6.9.2003 занимал пост министра обороны.

Говорит на русском и английском языках. Жена — Джейн, трое детей: дочери Хана, Андреу и сын Питер.

Примечания 

Министры обороны Чехии
Послы Чехии в России
Военные атташе Чехии